Това е списък със пълнометражните филми с участието на героите от „Шантави рисунки“, или са съсредоточени върху тази поредица, или само се появяват като малки роли.

Компилационни филми

Оригинални филми

Театрални издания

Директно на видео

Вижте също 
 Шантави рисунки
 Весели мелодии

Източници 

Шантави рисунки
Списъци